Флаг сельского поселения Бу́ньковское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Буньковское Ногинского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 20 апреля 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3321.

Флаг муниципального образования «Сельское поселение Буньковское Московской области» составлен на основании герба сельского поселения Буньковское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг представляет собой красное прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края жёлтую полосу 1/3 ширины полотнища, мурованную оранжевым, и воспроизводящее фигуры герба: посередине красной части жёлтую с белыми бубенчиками конскую дугу и под ней сквозной ромб, лежащий наполовину поверх полосы, сверху — жёлтый, снизу — красный».

Обоснование символики 
Символика конской дуги на флаге многозначна:

— своим появлением Буньково обязано учреждению почтово-ямской станции на Владимирском тракте, бывшем одной из оживлённых почтово-торговых дорог. А сегодня сельское поселение расположено на федеральной трассе Москва — Нижний Новгород.

— Узорная конская упряжь, украшенная бубенцами, напоминает об одном из промыслов местного населения, который прославил Буньково на всю Россию. Здесь изготавливали так называемую «буньковскую упряжь», богато украшенную металлическими звёздочками, бляхами и звонкими бубенцами.

Кирпичная кладка символизирует предприятия, известные со второй половины XIX века, производящие кирпич и строительную керамическую плитку. Заводы относились к ведомству министерства строительства и входили в состав Главмособлстройматериалов.

Скудность земель, малопригодных для занятия земледелием, привели к развитию ремесленного и промыслового производства. С XVIII века здесь успешно развилось шёлкоткачество: вырабатывались шёлковые ленты, платки и тафта. Изображение на флаге сквозного ромба (геральдическое веретено) символизирует развитость текстильного производства на Буньковской земле. Ромб (веретено) — символизирует связь сельского поселения с Ногинским районом (Ногинск — бывший Богородск, на флаге которого шесть таких же ромбов).

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта,

Красный цвет — символ красоты, мастерства, трудолюбия, силы и мужества.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания